Maurischat ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Maurischat (1893–1986), deutscher Szenenbildner
 Fritz Maurischat (Fußballtrainer) (1901–1974), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Günter Maurischat (1930–2011), deutscher Organist und Komponist
 Manfred Maurischat (* 1941) deutscher Hornist und Alphornist
 Vanessa Maurischat (* 1973), deutsche Sängerin und Musikerin